Francesco Bizzozero, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste de  défenseur dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || HC Lugano || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA || 27 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1995-1996 || HC Lugano || LNA || 24 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1996-1997 || HC Genève-Servette || LNB || 41 || 2 || 7 || 9 || 55 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|- 
| 1997-1998 || HC Lucerne || LNB || 38 || 5 || 12 || 17 || 122 || 4 || 0 || 1 || 1 || 27
|- 
| 1998-1999 || HC Sierre || LNB || 31 || 4 || 4 || 8 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 1999-2000 || HC Olten || LNB || 35 || 2 || 2 || 4 || 41 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|- 
| 2000-2001 || HC Olten || LNB || 40 || 2 || 5 || 7 || 48 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-  
| rowspan=2 | 2001-2002 || HC Olten || LNB || 35 || 5 || 11 || 16 || 68 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|- 
| HC Coire || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| rowspan=2 | 2002-2003 || HC Olten || LNB || 24 || 4 || 8 || 12 || 40 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 16 || 0 || 2 || 2 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| rowspan=2 | 2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 31 || 0 || 1 || 1 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| HC Sierre || LNB || 8 || 1 || 2 || 3 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 41 || 2 || 15 || 17 || 78 || 3 || 1 || 0 || 1 || 8
|- 
| rowspan=2 | 2005-2006 || HC Coire || LNB || 41 || 12 || 20 || 32 || 127 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10
|- 
| HC Ajoie || LNB || 2 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2006-2007 || HC Ajoie || LNB || 45 || 5 || 15 || 20 || 108 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 

| 99 ||0 ||3 ||3 || 40  || 15 ||0  ||1 || 1|| 0  

| 381 || 44 || 102 || 146 || 747  || 32 || 3 || 6||	9 || 67

Notes et références 

Naissance en février 1976
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Lucerne
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano

Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Sierre
Joueur du Genève-Servette Hockey Club